

Codici 
 KDK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kodiak (Alaska) (Stati Uniti)

Aziende
 Kawakita Denki Kigyosha  – azienda di elettrotecnica giapponese a marchio KDK